Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Perseus, d'après le nom anglais de Persée :
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 20 canons lancé en 1776, converti en bombarde en 1799 et démantelé en 1805 ;
 le , un vaisseau de ligne de sixième rang de 22 canons lancé en 1812 et démantelé en 1850 ;
 le , une sloop de classe Camelion lancée en 1861, renommé  et vendu en 1912 ;
 le , un croiseur protégé de classe Pelorus lancé en 1897 et vendu en 1914 ;
 le , un sous-marin de classe Parthian lancé en 1929 et coulé en 1941 ;
 le , un porte-avions de classe Colossus lancé en 1944 sous le nom de  et démantelé en 1958.

Perseus